75-й выпуск Тура Романдии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам швейцарского региона Романдия. Гонка прошла с 26 апреля по 1 мая 2022 года в рамках Мирового тура UCI 2022.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку приняли все 18 команд категории UCI WorldTeam. Две лучшие команды категории UCI ProTeam прошлого сезона Alpecin-Fenix и Arkéa-Samsic отказались от своего права выступить на гонке. Также организаторы пригласили ещё одну команду категории ProTeam и сборную Швейцарии. Таким образом всего в гонке приняло участие 20 команд.

Маршрут

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Романдии 2022 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2022 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 2022 году
Май 2022 года